Хибрида (Hybrida) е име на:

 Когномен на римската фамилия Антонии
 Гай Антоний Хибрида (106-42 пр.н.е.), консул 63 пр.н.е.
 Антония Хибрида Младша, втората съпруга на Марк Антоний
 Антония Хибрида Старша, съпруга на Луций Каниний Гал, народен трибун 56 пр.н.е.

Вижте също 
 Хибрид, биологичното понятие
 Хибрид (автомобил), автомобилна техника